Пышма́ — посёлок городского типа, административный центр Пышминского городского округа Свердловской области России. Посёлок находится при впадении реки Юрмач в Пышму. Население —  чел. ().

Расположен на Транссибирской магистрали Свердловской железной дороги (станция Ощепково) и автотрассе  (Екатеринбург — Тюмень).

История 
Территория вдоль реки Пышмы начала заселяться в середине XVII века. Слобода Пышминская была основана в 1646 году братьями Ощепковыми, выходцами из Великого Устюга.
В 1655 году в Пышминской слободе был построен острог.

В 1763 году был открыт Сибирский тракт, что сказалось на дальнейшем экономическом и хозяйственном развитии района. 27 декабря 1885 года открылось регулярное движение поездов через станцию Ощепково.

В 1943 году Пышма получила статус рабочего посёлка.

С 15 февраля 2016 года в рабочем посёлке образовано постоянное судебное присутствие Камышловского районного суда.

С 1 октября 2017 года согласно областному закону N 35-ОЗ статус Пышмы изменён с рабочего посёлка на посёлок городского типа.

Богоявленская церковь 
Каменный двухэтажный и двухпрестольный храм заложен в 1808 году, построен иждивением прихожан и на добровольные пожертвования благотворителей. Нижний тёплый храм был освящён в 1820 году во имя Богоявления Господня. А в 1842 году построен верхний храм и освящён во имя Святителя и Чудотворца Николая. В ограде церковной построены два флигеля: один в юго-западном углу ограды, занимаемый земским народным училищем; другой в северо-западном углу, занимаемый кладовой.

В 1922 году из храма был изъят 31 килограмм серебра, а в 1937 году он был закрыт. В советские годы в здании разместился музей. В 1990 году церковь частично возвращена Русской православной церкви. В храме имеются росписи.

Население

Транспорт 
Через станцию Ощепково Свердловской железной дороги проходит Транссибирская магистраль, связывающая Екатеринбург с Тюменью, а также другими городами Сибири и Дальнего Востока.

Помимо маршрутов в посёлки Пышминского городского округа, существует сообщение с соседними городами и сёлами: Камышловом, Талицей, Богдановичем, Слободой Туринской, Байкаловом, Буткой, Тюменью.

Ближайшие аэропорты — Рощино в Тюмени (153 км), Кольцово в Екатеринбурге (170 км).

СМИ 
В Пышме выходят следующие газеты:
 «Пышминские вести» (Муниципальная газета). Выходит по средам и субботам. Оперативные новости, обсуждение статей. Тираж — 3500 штук.
 Рекламная газета «Пышма». Выходит по субботам. Тираж — 3000 штук.

Знаменитые уроженцы 
В Пышме родилась российская певица Екатерина Шаврина. Также в посёлке родился сценарист и дрессировщик тигров 
Иван Жадан.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Пышминского городского округа
Населённые пункты на Юрмаче
Посёлки городского типа на Пышме
Посёлки городского типа Свердловской области